

Cinema 
 Catch Me If You Can – film del 1959 diretto da Don Weis
 Scommesse al college (Catch Me If You Can) – film del 1989 diretto da Stephen Sommers
 Prova a prendermi (Catch Me If You Can) – film del 2002 diretto da Steven Spielberg

Musica 
 Catch Me If You Can – singolo del gruppo Girls' Generation del 2015
 Catch Me If You Can – singolo del gruppo The Cranberries del 2019

Teatro 
 Catch Me If You Can – musical con libretto di Terrence McNally e musiche e testi di Marc Shaiman e Scott Wittman

Televisione 
 Catch Me If You Can – film per la televisione del 1998 diretto da Jeffrey Reiner